Pies de gato puede referirse a:

 Pies de gato, nombre con el que se conoce al calzado para escalar.
 Pies de Gato, película mexicana exhibida en 1957 cuyo argumento está basado en la novela Los bandidos de Río Frío de Manuel Payno.
 Pies de Gato, programa de televisión realizado para internet por Films Transparentes.

Otros 
 Pie de gato